Ли Вэньвэнь (; род. 5 марта 2000 года) — китайская тяжелоатлетка, олимпийская чемпионка 2020 года, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Азии.

Карьера 
На чемпионате Азии 2019 года в весе свыше 87 кг она оказалась на первом итоговом месте с общим результатом 322 кг. И в рывке и в упражнение толчок показала первый результат и завоевала малые золотые медали.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, китайская спортсменка завоевала титул чемпионки мира в весовой категории свыше 87 кг. Общий вес на штанге 332 кг — это мировой рекорд. В упражнении рывок она стала первой (146 кг), в толкании завоевала малую золотую медаль (186 кг) — в этом упражнении также был установлен мировой рекорд.

В 2021 году на Олимпиаде в Токио в весе свыше 87 кг Ли Вэньвэнь завоевала 1-е место — 320 кг (140 + 180). Три олимпийских рекорда.

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории свыше 87 кг она стала чемпионкой мира по сумме двух упражнений с результатом 311 кг и завоевала обе малые золотые медали.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Ли Вэньвэнь на сайте IWF

Тяжелоатлеты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Азии по тяжёлой атлетике